Le prince Fabian Gottlieb von Osten-Sacken (né le  à Reval, mort le  à Kiev) est un feld-maréchal qui s'est illustré en conduisant l'armée russe à la conquête du duché de Varsovie.
 Carl Robert Osten-Sacken ou Karl Robert Romanovitch, baron von der Osten-Sacken (né le  à Saint-Pétersbourg,  mort le  à Heidelberg) est un  entomologiste russe;
Le comte Dimitri Erofeïevitch Osten-Saken (né en 1789, mort en 1881, fut membre du Conseil d'État de l'Empire russe (1856) et prit part aux campagnes militaires contre l'Armée napoléonienne, puis à la Guerre russo-turque de 1828-1829, à la répression de l'Insurrection polonaise (1831), et à la Guerre de Crimée. 
 Famille von Osten-Sacken
Patronyme germanique